Acros é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1998/99.

Clubes de futebol de Belize